Macrobunus är ett släkte av spindlar. Macrobunus ingår i familjen mörkerspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mörkerspindlar
Macrobunus